Iwkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Iwkiwzi (Pryluky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky
 Iwkiwzi (Tschyhyryn), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn